En filosofia és una doctrina filosòfica. Formalisme (filosofia)
 En art és una teoria de l'art. Formalisme (art)
 En literatura és un corrent crític. Formalisme (literatura)
 En matemàtiques és una doctrina. Formalisme (matemàtiques)